San Aleix de Montsor era una capilla o ermita románica del pueblo de Montsor, perteneciente al municipio de Puebla de Segur, en la comarca del Pallars Jussá de la provincia de Lérida.

Bibliografía

Enlaces externos 
 Institut Cartogràfic de Catalunya

Puebla de Segur
Iglesias románicas de la provincia de Lérida